Stenoplesictis (Стеноплесиктис — „збијена блиска ласица”) је изумрли род мачколиких звијери, из изумрле породице Stenoplesictidae унутар натпородице Feloidea, који је у периоду од раног до касног Олигоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија 
Назив овог рода води поријекло од:
 старогрчке ријечи стенос (стгрч. -{στεναί}-), која значи збијен или узак,
 старогрчке ријечи плесиос (стгрч. -{πλησίος}-), која значи близак,
 и латинске ријечи иктис (лат. -{ictis}-), која значи ласица.

Назив врсте Stenoplesictis cayluxi у преводу значи „збијена блиска ласица из Келукса”. Врста Stenoplesictis crocheti је именована у част научника др Ј. Крочета.

Опис 
Врсте из рода Stenoplesictis су у просјеку тежиле до 10 kg, и достизале дужину до 1,3 m. Зуби врста из овог рода указују на то да су ове врсте биле сваштоједи, тачније, омјер меса присутног у исхрани ови врста је био између омјера хипермесоједа и мезомесоједа.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Stenoplesictis.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Feloidea
 Stenoplesictidae (полифилетска породица)

Референце

Литература 
 Peigné, S. and L. de Bonis. 1999. The genus Stenoplesictis Filhol (Mammalia, Carnivora) from the Oligocene deposits of the phosphorites of Quercy, France. Journal of Vertebrate Paleontology 19:566-75.
 Naoko Egi, Takehisa Tsubamoto, Mototaka Saneyoshi, Khishigjav Tsogtbaatar, Mahito Watabe, Buuvei Mainbayar, Tsogtbaatar Chinzorig and Purevdorg Khatanbaatar (2016). "Taxonomic revisions on nimravids and small feliforms (Mammalia, Carnivora) from the Upper Eocene of Mongolia". Historical Biology: An International Journal of Paleobiology. in press. .

Спољашње везе 

Stenoplesictidae
Изумрли сисари Европе